Cadi oder Cadí stehen für:

 Cadi, Landschaft in der Surselva, Schweiz
 Serra del Cadí, Gebirgszug in Katalonien, Spanien
 Titularbistum Cadi, Titularbistum in Phrygien

Cadi ist der Familienname folgender Personen:
 Nicolas Cadi (1861–1941), syrischer Geistlicher, Erzbischof von Bosra und Hauran

CADI steht für:
 Call Diverter, Anrufumleiter, siehe Gerät zur Dezentralen Anrufweiterschaltung #Geschichte

Abkürzung